Соревнования среди мужских каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров на летних Олимпийских играх 2020 прошли с 6 по 7 августа. Соревнования прошли на канале Си Форест в Токио.

Действующим олимпийским чемпионом был немец Себастьян Брендель, который не защитил титул и стал вторым в финале B, заняв итоговое десятое место.

Золотую медаль завоевал серебряный призёр Олимпиады 2016 года бразилец Исакьяс Кейрос. Серебро выиграл китаец Лю Хао, который уже становился призёром в соревновании каноэ-двоек. Бронзу завоевал молдаванин Сергей Тарновский.

Для Кейроса золотая медаль стала первой в карьере. Ранее он становился трижды призёром Олимпийских игр. В 2016 году помимо серебра на этой дистанции он выиграл серебро в каноэ-двойке, а также бронзу на спринтерской дистанции 200 метров. Также на момент соревнований он был шестикратным чемпионом мира.

Призёры

Результаты

Заезды 
Первые два места выходят в полуфинал, остальные в четвертьфинал.

Заезд 1

Заезд 2

Заезд 3

Заезд 4

Заезд 5

Четвертьфиналы 
Первые двое выходят в полуфинал, остальные выбывают.

Четвертьфинал 1

Четвертьфинал 2

Четвертьфинал 3

Полуфиналы 
Первые четыре гребца выходят в финал A и поборются за медали. Последние четыре места выходят в финал B и разыграют места с девятого по шестнадцатое.

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Финалы

Финал B

Финал A

Примечания

Ссылки 

 Результаты (страницы 102-120)